Кожље може бити:

 Кожље (Нови Пазар), насељено мјесто града Новог Пазара, Република Србија
 Кожље (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Кожље (Петровец), насељено мјесто у општини Петровец, Северна Македонија